Чертополо́ховые — элементы классификации семейства :
  — подсемейство.
  — триба.
  — подтриба.